Marseiler ist der Familienname folgender Personen:

 Luca Marseiler (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Sebastian Marseiler (* 1950), italienischer Autor